Linhe bezeichnet:

 Linhe (临河区), Stadtbezirk der Stadt Bayan Nur in der Inneren Mongolei in der Volksrepublik China
 Linhe (Lingwu) (临河镇), Großgemeinde der Stadt Lingwu in Yinchuan in Ningxia in der Volksrepublik China
 Linhe (Siyang) (临河镇), Großgemeinde im Kreis Siyang der Stadt Suqian in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Linhe (Xi) (临河乡), Gemeinde im Kreis Xi der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Linhe (Xian) (临河乡), Gemeinde im Kreis Xian der Stadt Cangzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Linhe (Nanguan) (临河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanguan von Changchun in der chinesischen Provinz Jilin